Acque profonde (The Deep Six) – film del 1958 diretto da Rudolph Maté
 Acque profonde (Eaux profondes) – film del 1981 diretto da Michel Deville
 Acque profonde (Head Above Water) – film del 1996 diretto da Jim Wilson
 Acque profonde (Deep Water) – film del 2022 diretto da Adrian Lyne